Байр — имя.

Населённые пункты 
 Байр — посёлок в Ики-Бурульском районе Калмыкии.
 Байр — посёлок в Кетченеровском районе Калмыкии.

Журнал 
 Байр — журнал.